Kant-en-klaarmaaltijd
Diepvriesmaaltijd
Fastfood